Села:
 Пушкіне — Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада
 Пушкіне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Пушкіне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Пушкіне — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Пушкіне — Чернігівська область, Ріпкинський район

Селище:
 Пушкіне — Донецька область, Покровський район

Див. також 
 Пушкін
 Пушкіно